Das Herreneinzel der US Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Roger Federer und Andy Roddick. Federer gewann in vier Sätzen und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein dritter Triumph bei den US Open (nach 2004 und 2005) und sein neunter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2006